Deux personnes de la famille Cassini portent le nom de Jean-Dominique Cassini :
 Jean-Dominique Cassini (1625-1712), astronome, dit Cassini I ;
 Jean-Dominique Cassini (1748-1845), dit Cassini IV.

Voir aussi